Juan Martín es el nombre de dos barrios en Puerto Rico:

 Juan Martín (Luquillo, Puerto Rico)
 Juan Martín (Yabucoa, Puerto Rico)